36-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 23 апреля 1950 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки 
На старт гонки в Льеже вышло 144 гонщика. Преодолев 263 км гонщики вернулся снова в Льеж, где располагался финиш гонки. Победу спустя четыре года снова одержал бельгиец Проспер Депредомм, который опередил на 3 секунды группу из 24 гонщиков включавшею прошлогоднего победителя Камиля Дангийома. Всего финишировало 60 гонщиков.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт